Angels Fall – opera teatrale di Lanford Wilson del 1983
 Il mistero del lago (Angels Fall) – romanzo di Nora Roberts del 2006
 Nora Roberts - Il mistero del lago (Angels Fall) – film per la televisione del 2007 diretto da Ralph Hemecker
Gruppo musicale italiano.